9. Mistrzostwa Europy w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 26 - 29 lipca 2012 r. w Osrblie, na Słowacji.

Wyniki seniorów

Sprint – 4 km 
 Data: 27 lipca 2012

Bieg pościgowy – 6 km 
 Data: 28 lipca 2012

Wyniki seniorek

Sprint – 3 km 
 Data: 27 lipca 2012

Bieg pościgowy – 5 km 
 Data: 28 lipca 2012

Sztafeta mieszana - 2x3,2x4 
 Data: 29 lipca 2012

Bibliografia 
 

Sezon 2012/2013 w biathlonie
Mistrzostwa Europy w biathlonie
2012 na Słowacji